Мошнино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Мошнино — село в Александровском районе Владимирской области.
 Мошнино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Мошнино — село в Мошковском районе Новосибирской области.
 Мошнино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Мошнино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Мошнино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Мошнино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Мошнино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Мошнино — платформа Северной железной дороги в Александровском районе Владимирской области.